Navy Point steht für:

 Navy Point (Brabant-Insel), Landspitze der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Navy Point (Florida), Ortschaft in Florida, Vereinigte Staaten